Toto je seznam obcí v departementu Haute-Garonne ve Francii, jichž je celkem 589:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Garonne